Make a Move (single) - single van Gavin DeGraw, afkomstig van onderstaand album
 Make a Move (album) - album van Gavin DeGraw
 Make a Move (film) - Nigeriaanse dansfilm